Martin Öhman kan syfta på:

 Martin Öhman, operasångare, 1887-1967
 Martin Öhman, skådespelare
 Martin Öhman, svensk långdistanslöpare aktiv 2010-talet